Четвёртый этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2019/2020 пройдёт с 13 по 15 декабря 2019 года на катке М-Вейв, Нагано, Япония. Забеги пройдут на дистанциях 500, 1000 метров, 1500 метров, командной гонке, командном спринте, масс-старте, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин.

Рекорды катка

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты этапа

2019 год в конькобежном спорте